Stellifer är ett släkte av fiskar. Stellifer ingår i familjen havsgösfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Stellifer